Знание — сила — выражение, может означать:

 Знание — сила — советский и российский научно-популярный и научно-художественный журнал.
 Знание — сила (от ) — латинское крылатое выражение.

См. также 
 Знание (значения)
 Сила (значения)